Раздольевский сельсовет — муниципальное образование в Краснокамском районе Башкортостана.

Административный центр — деревня Раздолье.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Упраздненные населённые пункты 
Караково — упразднённая в 2005 году деревня

Примечания 

Сельские поселения Краснокамского района Башкортостана
Муниципальные образования Краснокамского района Башкортостана